Mistrzostwa Afryki w judo rozegrano w Tunisie w Tunezji w dniach 8–9 kwietnia 2016 roku.

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy 

Mistrzostwa Afryki w judo
2016 w sporcie
2016 w Tunezji
Sport w Tunisie
Judo w Tunezji